Never can say goodbye (lied), hit van Jackson 5, Gloria Gaynor en The Communards
Never can say goodbye (Gloria Gaynor), studioalbum van Gloria Gaynor met en genoemd naar de hit
Never can say goodbye (Trijntje Oosterhuis), studioalbum van Trijntje Oosterhuis